Приреченское — название населённых пунктов в Казахстане:
 Приреченское — село в Тарановском районе Костанайской области.
 Приреченское — село в Актогайском районе Павлодарской области.

См. также 

 Приреченск
 Приреченка